Als Zinnoberrote Röhrenspinne werden gelegentlich drei Spinnenarten aus der Gattung der Echten Röhrenspinnen (Eresus) bezeichnet, die aus dem 2009 aufgelösten Artenkomplex Eresus cinnaberinus hervorgegangen sind. Die Arten sind:
 Rote Röhrenspinne (Eresus kollari)
 Ringelfüßige Röhrenspinne (Eresus sandaliatus)
 Eresus moravicus